

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 10 podstawowych
 Świątniki – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Krzyki
 Świątniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Świątniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Świątniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Świątniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Świątniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Świątniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Świątniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Świątniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Świątniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów 
 Świątniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina

Inne 
 Świątniki Dolne
 Świątniki Górne
 Świątniki Małe
 Świątniki Wielkie
 Świątniki (Wileńszczyzna)